Акбула́к (в переводе с тюркского «Белый родник») — топоним.

Казахстан 
 Акбулак (быв. Мичурино) — село в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Акбулак (быв. Придорожное) — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Акбулак (быв. Калиновка) — село в Мартукском районе Актюбинской области.
 Акбулак — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Акбулак — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Акбулак — станция в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акбулак (быв. Горное) — село в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акбулак — село в Восточно-Казахстанской области в подчинении городской администрации Семея.
 Акбулак (быв. Калёное)— село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Акбулак — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.
 Акбулак (быв. Тасмола) — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.
 Акбулак (быв. Пролетарское) — село в Осакаровском районе Карагандинской области.
 Акбулак — село в Шетском районе Карагандинской области.
 Акбулак — село в Наурзумском районе Костанайской области.
 Акбулак — село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.
 Акбулак — село в Байдибекском районе Туркестанской области.
 Акбулак (до 2021 года — Кирово) — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Акбулак (быв. Панфилово) — село в Ордабасинском районе Туркестанской области.
 Акбулак (быв. Самсоновка) — село в Сайрамском районе Туркестанской области.

 Акбулак (приток Есили) — река в Астане, приток реки Есиль (Ишим).
 Ак Булак — высокогорный горнолыжный курорт рядом с городом Алматы.
 «Ак Булак» — футбольный клуб из города Талгар (Казахстан).

Киргизия 
 Ак-Булак — село в Лейлекском районе Баткенской области.

Россия 
 Акбулак — посёлок в Оренбургской области России.
 Акбулак (приток Коксу) — река в России, протекает в Республике Алтай.
 Акбулак (приток Караалахи) — река в России, протекает в Республике Алтай.

Узбекистан 
 Акбулак (приток Чаткала) — река в Ташкентском вилояте Узбекистана.